Plusieurs villes ou communes possèdent une rue Sainte-Lucie :

Rue Sainte-Lucie à Ajaccio ;
 Rue Sainte-Lucie à Montpellier ;
 Rue Sainte-Lucie à Paris ;
 Rue Sainte-Lucie à Toulouse.

Voir aussi 
 

Lucie Rue